Um distrito ou gu é uma unidade administrativa da Coreia do Sul. Existem dois tipos de distritos na Coreia do Sul. Um é o distrito autônomo (, 自治區) das cidades especiais e metropolitanas e o outro é o distrito não autônomo (, 一般區) das demais cidades. Cidades com mais de 500.000 habitantes podem ter gu (exceções a essa regra são as cidades de Gimhae, Hwaseong e Namyangju).

Lista de distritos da Coreia do Sul

Distritos renomeados 
 Ilsan-gu → Ilsandong-gu, Goyang (16 de maio de 2005)
 Buk-gu → Bupyeong-gu, Incheon (1º de março de 1995)
 Jung-gu → Wonmi-gu, Bucheon (1º de fevereiro de 1993)
 Nam-gu → Sosa-gu, Bucheon (1º de fevereiro de 1993)

Distritos extintos 
 Happo-gu (; ), Masan (1º de julho de 1990–1º de janeiro de 2001)
 Hoewon-gu (; ), Masan (1º de julho de 1990–1º de janeiro de 2001)
 Ulju-gu (; ), Ulsan (1º de janeiro de 1995–15 de julho de 1997)

Ver também 
 Subdivisões da Coreia do Sul

 
Distritos
Distritos